François Van der Elst (?–) belga báró, Joseph Van der Elst belga diplomata és műgyűjtő fia
François Van der Elst (1954–2017) belga labdarúgó